Bahtiyar est un mot turc dérivé du mot farsi bahtyār, de baht, « chance » et yār, « compagnon », « ami », baht-yār, qui signifie « chanceux ». Les bakhtiaris sont un peuple nomade iranien qui a donné plusieurs hommes politiques célèbres comme Chapour Bakhtiar, Premier ministre iranien ; leur langue est le bakhtiari. Bahtiyar est également un nom propre qui peut faire référence à :

Prénom 
Bahtiyar est un prénom masculin turc notamment porté par :
 Bahtiyar Ali (1961-), écrivain et poète irakien d'origine kurde ;
  (1974-), homme politique et héros national azerbaïdjanais ;
  (1946-1993), général turc ;
 , un des deux preneurs d’otage du Palais de Justice Çağlayan d’Istanbul en 2015 ;
  (1965-), acteur turc de théâtre et de cinéma ;
  (1989-), footballeur azerbaïdjanais  ;
  (1962-2016), doubleur et traducteur azerbaïdjanais ;
  (1949-), ingénieur civil et homme politique turc ;
 Bahtiyar Yorulmaz (1955-), joueur de football international turc ;
  (1881-1945), homme politique.

Patronyme 

  (1979-), bassiste turc du groupe turc maNga ;
 Izz ad-Dawla Bahtiyar (943-978), deuxième émir buyide d'Irak ;
 Shahpur Bahtiyar, orthographe turque de Chapour Bakhtiar (1914-1991), Premier ministre d'Iran ;
  (1967-), avocat et homme politique turc.

Toponyme 

 , quartier du district de Mihalıççık dans la province d'Eskişehir ;
 , village du district de Yalvaç dans la province d'Isparta ;
 , village du district de Divriği dans la province de Sivas ;
 , village du district d'İmranlı dans la province de Sivas.

Variantes 
 , variante iranienne

Cinéma et télévision 
 , film azerbaïdjanais de  sorti en 1955.
 , série télévisée turque sortie en 2017 sur la chaîne ATV.

Musique 
  (Son nom est Bahtiyar), chanson turque de l’album Adı: Bahtiyar - İyimser Bir Gül (Son nom : Bahtiyar - Une rose optimiste) d'Ahmet Kaya (paroles) et de  (musique), sortie en 1989.

Voir aussi 
 , patronyme turc composé de Bahtiyar et du suffixe turc , « fils de », qui signifie « fils de Bahtiyar ».

Patronyme turc
Toponymie turque